Living with war (album van Neil Young) (2006), muziekalbum van Neil Young
 Living with war (nummer van Neil Young) (2006), nummer van Neil Young